Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji China Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Z kvalifikace postoupili dva páry. Obhájcem titulu byl bělorusko-rumunský pár Max Mirnyj a Horia Tecău, jehož členové nestartovali společně. Mirnyj vytvořil nenasazenou dvojici se Španělem Felicianem Lópezem. Ve čtvrtfinále však skončili na raketách Juliena Benneteaua a Vaska Pospisila. Spoluhráčem Tecăua se stal nizozemský hráč Jean-Julien Rojer, se kterým v turnaji zvítězil.

Deblovou soutěž ovládl nenasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové ve finále zdolali dvojici Julien Benneteau z Francie a Vasek Pospisil z Kanady. Po rovnocenném rozdělení prvních dvou sad výsledkem 6–7 a 7–5, rozhodl o vítězích až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Pro oba vítěze se jednalo o osmý společný titul v probíhající sezóně.

Nasazení párů 
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (odstoupili)
  Julien Benneteau /  Vasek Pospisil (finále)

Pavouk

Kvalifikace

Nasazení párů 
  Máximo González /  Ajsám Kúreší ''(1. kolo)
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Johan Brunström /  Nicholas Monroe

Šťastní poražení 
 ''' Teimuraz Gabašvili /  Michail Kukuškin

Pavouk kvalifikace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2014
ATP World Tour 2014